Пісенний конкурс Євробачення 1961 став 6-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 18 березня 1961 року в місті Канни, Франція. У конкурс влилися ще 3 країни, число учасників збільшилося до 16. Переміг Люксембург із піснею Nous les amoureux, виконаною Жаном-Клодом Паскалем. Німецький виконавець здивував всіх, виконавши частину своєї пісні німецькою, а частину французькою мовами.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1961 у телебаченні
1961 у Європі
Березень 1961
Культура Канн